World Grand Prix 2015 steht für folgende Veranstaltungen:

 World Grand Prix 2015 (Snooker), Snookerturnier der Snooker Main Tour
 World Grand Prix 2015 (Darts), Ranglistenturnier der PDC Turnierserie
 Volleyball World Grand Prix 2015, Wettbewerb für Nationalmannschaften der Frauen